Мостовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Бурятия 
 Мостовское сельское поселение — входит в Прибайкальский район

Ивановская область 
 Мостовское сельское поселение — входило в Южский район. Упразднено в 2015 году.

Курганская область 
 Мостовское сельское поселение — входит в Варгашинский район
 Мостовское сельское поселение — входит в Шатровский район

Пермский край 
 Мостовское сельское поселение — входит в Пермский район

Тверская область 
 Мостовское сельское поселение — входит в Оленинский район